Процю́к — українське прізвище.

 Процюк Володимир (* 1912 — † 1991) — український церковний діяч
 Процюк Степан Васильович (* 1964) — український письменник
 Процюк Тарас Степанович (* 1968 — † 2003) — український журналіст «Рейтер», загинув у Багдаді під час війни в Іраку
 Процюк Василь Яронович (псевдо: «Кропива») (* 1913 — 13 червня 1944) — військовик УПА, начальник штабу ВО «Волинь» Південь (1943—1944).

Українські прізвища